Paulo de Azeredo Fortes (Rio de Janeiro, 22 de setembro de 1951), mais conhecido como Paulo Baiano, é um compositor, arranjador, pianista e produtor musical brasileiro.

Discografia 
 (2000) Tempo Algum - Paulo Baiano na voz de Clara Sandroni
 (2000) A Lenda do Rei Sebastião - Registros sonoros do Maranhão
 (1986) Cão Sem Dono

Ligações externas 
 

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)